Zhenyuan ist mehrdeutig. Es bezeichnet:
 den Kreis Zhenyuan (Qingyang) (镇原县) der bezirksfreien Stadt Qingyang in der chinesischen Provinz Gansu
 den Kreis Zhenyuan (Qiandongnan) (镇远县) des Autonomen Bezirks Qiandongnan der Miao und Dong in der chinesischen Provinz Guizhou
 den Autonomen Kreis Zhenyuan (Pu’er) der Yi, Hani und Lahu (镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县) der bezirksfreien Stadt Pu'er in der chinesischen Provinz Yunnan
 das Turmschiff Zhenyuan (1882) (), 1884 aus Deutschland nach China geliefert